Il singolare maschile dello Samsung Securities Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Lu Yen-Hsun ha difeso il titolo battendo in finale Yūichi Sugita 6–3, 7–6(7–4).

Teste di serie

 Lu Yen-Hsun (Campione)
 Tatsuma Itō (secondo turno)
 Dmitrij Tursunov (primo turno)
 Malek Jaziri (secondo turno)

  Kenny de Schepper (quarti di finale)
  Yūichi Sugita (finale)
  Wang Yeu-tzuoo (semifinali)
  Uladzimir Ihnacik (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Samsung Securities Cup 2012